Ка́менка () — железнодорожная станция Одесской железной дороги в городе Каменка Черкасской области Украины.

История 
Построена и сдана в промышленную эксплуатацию в 1876 году как промежуточная железнодорожная станция Одесской железной дороги.В 1878 году отнесена к Одесской дирекции Юго-Западных железных дорог Российской империи.

На станции после 1876 года неоднократно бывал выдающийся русский композитор, педагог и дирижёр Пётр Ильич Чайковский, посещая в Каменке свою младшую сестру Александру Ильиничну Давыдову (1842—1891).

В конце XIX, начале XX века на станции располагались многочисленные склады и лабазы сахарного завода землевладельцев Давыдовых.

В годы Великой Отечественной войны вокзал и железнодорожная станция были сильно разрушены оккупантами при отступлении, восстановлены в 1944—1947 годах. В советское время здание железнодорожного вокзала неоднократно реконструировалось и перестраивалось.

Пассажирское движение 
На станции останавливаются некоторые пассажирские поезда дальнего следования и все пригородные электропоезда, следующие в Знаменском и Шевченковском направлениям.

Происшествия 
26 января 2017 года в 04:25 на станции Каменка с подъездного пути компании «Каменский элеватор» десять вагонов (7 пустых и 3 нагружённых зерном) самопроизвольно сдвинулись с места.

В результате происшествия 7 вагонов сошли с рельсов, были повреждены контактные опоры вместе с поперечными соединениями. Движение поездов на тепловозной тяге осуществлялось по третьему пути. Время задержки графикового движения составило более трёх часов.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 

Станции Одесской железной дороги